Zjazd w Merseburgu (1002)
 Zjazd w Merseburgu (1032)
 Zjazd w Merseburgu (1135)